Vontade - intenção, objetivo.
Escopo de um projeto.
Propósito (álbum) - de Kleber Lucas

Desambiguação